Ženská čtyřhra Swedish Open 2019 probíhala v první polovině července 2019. Do deblové soutěže bastadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu z naposledy předtím hraného ročníku 2017 byla nizozemská dvojice Quirine Lemoineová a Arantxa Rusová, jejíž členky nestartovaly společně. Lemoineová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Rusové se stala Akgul Amanmuradovová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Bogdanové a van der Hoekové.

Vítězem se stal japonsko-ruský pár Misaki Doiová a Natalja Vichljancevová, který ve finále zdolal chilsko-černohorské turnajové dvojky Alexu Guarachiovou s Dankou Kovinićovou. Po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 160 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Doiová vybojovala třetí deblový titul na okruhu WTA 125K a pro Vichljancevovou to bylo první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Lara Arruabarrenová /  Johanna Larssonová (1. kolo)
  Alexa Guarachiová /  Danka Kovinićová (finále)
  Mona Barthelová /  Xenia Knollová (čtvrtfinále)
  Cornelia Listerová /  Renata Voráčová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swedish Open 2019